Gminy w USA:
 Big Grove (ang. Big Grove Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kendall
 Big Grove (ang. Big Grove Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Benton
 Big Grove (ang. Big Grove Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Johnson